Beauty Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beauty Mountain (Kalifornien)
 Beauty Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Beatty Mountain